Rezultati Prvenstva Avstralije 1949 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Doris Hart je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Doris Hart (prvakinja)
  Nancye Bolton (finale)
  Thelma Long (polfinale)
  Joyce Fitch (drugi krog)
  Mary Hawton (četrtfinale)
  Sadie Newcombe (četrtfinale)
  Esme Ashford (drugi krog)
  Dulcie Whittaker (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1949